Existen actualmente dos líneas ferroviarias entre Madrid y Barcelona:
 La línea Madrid-Barcelona de ferrocarril convencional, construida en el siglo XIX y numerada como 200
 La línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, construida en las últimas décadas y numerada como 050